«Жиро́на» () — испанский футбольный клуб из одноимённого города в одноимённой провинции в составе автономного сообщества Каталония. Клуб основан в 1930 году, домашние матчи проводит на стадионе «Монтиливи» (вмещает 13 500 зрителей). Вплоть до сезона 2016/17 клуб никогда не выступал в Ла Лиге. Лучший результат — 10-е место по итогам сезона 2017/18.

История 

Клуб был основан 25 июля 1930 года в кафе Norat на основе прекратившего существование клуба UE Girona. Новая команда начала играть во втором дивизионе чемпионата Каталонии и сыграла свой первый матч против клуба Colonia Artigas. «Жирона» дебютирует в Сегунде в сезоне 1934/35, а на следующий год занимает в своей группе первое место и попадает в плей-офф, где занимает 5-е место. После гражданской войны «Жирона» чередовала сезоны в Терсере и Сегунде, а после вылета из Сегунды в сезоне 1958/59 команда не могла вернуться туда ровно 50 лет.

По итогам сезона 2016/17 команда заняла второе место в Сегунде и впервые в своей истории вышла в Примеру и отыграла там два сезона, после чего вновь выбыла в Сегунду.

6 марта 2019 года «Жирона» победила в матче за Суперкубок Каталонии.

Сезоны по дивизионам 
 Примера — 2 сезона
 Сегунда — 21 сезон
 Сегунда Б — 13 сезонов
 Терсера — 44 сезона
 Региональная лига — 3 сезона

Достижения 

 Сегунда Б
 Победитель: 2007/08
 Терсера
 Победитель (5): 1933/34, 1947/48, 1954/55, 1988/89, 2005/06

Текущий состав 
По состоянию на 17 января 2023 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Известные тренеры 

  Франсиско Бру

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Испании